|-
| 21501 Acevedo||||23 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 21502 Крус (Cruz)||||24 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 21503 Бекша (Beksha)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21504 Кейсіфрімен (Caseyfreeman)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21505 Бернерт (Bernert)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21506 Бетсілл (Betsill)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21507 Басін (Bhasin)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21508 Бенбрюер (Benbrewer)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21509 Лукаскавін (Lucascavin)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21510 Хемніц (Chemnitz)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21511 Чіярдола (Chiardola)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21512 Сьюзіклері (Susieclary)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21513 Беткокран (Bethcochran)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21514 Ґамалскі (Gamalski)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21515 Ґавіні (Gavini)||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21516 Маріяґодінец (Mariagodinez)||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21517 Добі (Dobi)||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21518 Мейсанхасан (Maysunhasan)||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21519 Джозефгенрі (Josephhenry)||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21520 Діанаегарт (Dianaeheart)||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21521 Хіппалґаонкар (Hippalgaonkar)||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21522 Ентвісл (Entwisle)||||19 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21523 GONG||||26 червня 1998||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (21524) 1998 MB16||||21 червня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (21525) 1998 MP23||||25 червня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 21526 Мірано (Mirano)||||30 червня 1998||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| 21527 Гортон (Horton)||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21528 Крісфауст (Chrisfaust)||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21529 Джонджеймс (Johnjames)||||26 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21530 Despiau||||26 червня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 21531 Біллколлін (Billcollin)||1998 OS||20 липня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (21532) 1998 OY||1998 OY||20 липня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (21533) 1998 OR12||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (21534) 1998 OV12||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (21535) 1998 OX13||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (21536) 1998 OV14||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 21537 Фреше (Frechet)||1998 PQ||15 серпня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (21538) 1998 QN1||||17 серпня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| 21539 Йозефглавка (Josefhlavka)||||20 серпня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| 21540 Іттіпаньянан (Itthipanyanan)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21541 Фріскоп (Friskop)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21542 Кеннажанні (Kennajeannet)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21543 Джессоп (Jessop)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21544 Германкан (Hermainkhan)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21545 Койрала (Koirala)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21546 Конерман (Konermann)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21547 Коттапаллі (Kottapalli)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21548 Брікюґлер (Briekugler)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21549 Керолінланґ (Carolinelang)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21550 Лавіолет (Laviolette)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21551 Жеянґ (Geyang)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21552 Річардлі (Richardlee)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21553 Моншікур (Monchicourt)||||26 серпня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 21554 Лічаосі (Leechaohsi)||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21555 Левері (Levary)||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21556 Крістінелі (Christineli)||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21557 Денієллітт (Daniellitt)||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21558 Алісонліу (Alisonliu)||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21559 Цзін'юаньло (Jingyuanluo)||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21560 Аналайонс (Analyons)||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21561 Мастерман (Masterman)||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21562 Крісмессік (Chrismessick)||||19 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21563 Четжерве (Chetgervais)||||19 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21564 Відманштеттен (Widmanstatten)||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (21565) 1998 QZ102||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (21566) 1998 QM103||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (21567) 1998 RB2||||1 вересня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| 21568 Еванморікава (Evanmorikawa)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21569) 1998 RX12||||14 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 21570 Муралідгар (Muralidhar)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21571 Негелі (Naegeli)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21572 Мгуєн-МакКарті (Nguyen-McCarty)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21573) 1998 RP70||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21574 Оузан (Ouzan)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21575 Падманабган (Padmanabhan)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21576 МакҐівні (McGivney)||||19 вересня 1998||Обсерваторія Джорджа||В. Діллон
|-
| 21577 Negron||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (21578) 1998 SN27||||24 вересня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (21579) 1998 SK45||||25 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 21580 Portalatin||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 21581 Ernestoruiz||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 21582 Arunvenkataraman||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 21583 Каропіш (Caropietsch)||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21584 Полепедді (Polepeddi)||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21585 Полмір (Polmear)||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21586 Поукав'яні (Pourkaviani)||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21587 Крістопінн (Christopynn)||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21588 Джіанеллі (Gianelli)||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21589 Рафес (Rafes)||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21590) 1998 TK||1998 TK||10 жовтня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (21591) 1998 TA6||||15 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (21592) 1998 VJ5||||8 листопада 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (21593) 1998 VL27||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21594) 1998 VP31||||13 листопада 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (21595) 1998 WJ5||||18 листопада 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (21596) 1998 WG7||||23 листопада 1998||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| (21597) 1998 WA8||||18 листопада 1998||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда,Хіроші Канеда
|-
| (21598) 1998 WP9||||28 листопада 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (21599) 1998 WA15||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21600) 1998 XL5||||7 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|}

21500